Terryville ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Terryville (Connecticut)
 Terryville (Kentucky)
 Terryville (New York)
 Terryville (Texas)
 Terryville (Virginia)